Das  Dameneinzel der Wimbledon Championships 1893 war ein Tenniswettbewerb in London. 

Charlotte Dod besiegte auch in diesem Jahr in der Challenge Round Blanche Bingley-Hillyard und errang damit ihren vierten und letzten Titel.

Challenge Round

All-Comers-Wettbewerb

Quelle 
 J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 251.

Dameneinzel
1893